Turowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Turowicz (1912–1999), polnischer Journalist
 Władysław Turowicz (1908–1980), polnisch-pakistanischer Militärwissenschaftler